Wellens is een van oorsprong Vlaamse en Nederlandse achternaam. De naam is een patroniem van de roepnaam Wellen, een vorm van de Germaanse voornaam Willem.
De naam komt vooral voor in Brabant (Vlaams-Brabant, Antwerpen, Noord-Brabant) en Limburg.

Bekende naamdragers 
 Wellens (adellijke familie)
 Arno Wellens (1978), Nederlands journalist
 Bart Wellens (1978), Belgisch veldrijder
 Daphne Wellens (1988), Belgisch actrice en zangeres
 Geert Wellens (1983), Belgisch veldrijder
 Hein Wellens (1935), Nederlands cardioloog
 Jaak Wellens (1882-1966), Belgisch politicus
 Jacob Wellens (1726 - 1784), bisschop van Antwerpen van 1776 tot 1784
 Johan Wellens (1956), Belgisch wielrenner
 Leo Wellens (1959), Belgisch wielrenner
 Lisette Wellens (1987), Nederlands televisiepresentatrice en verslaggeefster
 Louis de Wellens van ten Meulenberg (1772 - 1846), burgemeester van Brussel onder het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
 Paul Wellens (1952), Belgisch wielrenner
 Tim Wellens (1991), Belgisch wielrenner
 Vanya Wellens (1979), Belgisch actrice
 Willy Wellens (1954), Belgisch voetballer en voetbaltrainer

Nederlandse of Vlaamse achternaam